La sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. También puede referirse a:

Psicología analítica 
 Sombra, arquetipo de lo inconsciente colectivo en la psicología analítica del psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung.

Mitología 
 Sombra, espíritu o fantasma de una persona fallecida.

Geografía 
 Sombra, un pueblo a las orillas del río Sainte-Claire en Ontario, Canadá.

Arte 
 La sombra, escultura por el artista francés Auguste Rodin.
 La sombra (2014), obra artística de performance de Abel Azcona.

Radio, cine y televisión 
 Sombras, película de cine mudo alemana dirigida por Arthur Robison en 1923.
 La Sombra, personaje creado en 1930, personificado en la radio, novela, cómic y cine.
 La sombra, telenovela argentina de 1982 protagonizada por Silvia Montanari.
 Las Sombras, especie ficticia de la serie de ciencia ficción de 1993 Babylon 5.
 La Sombra, película de 1994 dirigida por Russell Mulcahy y protagonizada por Alec Baldwin.
 La Sombra, película de 2006 dirigida por Michael Keuschy y protagonizada por Steven Seagal.
 La sombra, película documental de 2015 de Argentina dirigida por Javier Olivera.

Videojuegos 
 Sombra, personaje ficticio del videojuego Overwatch.

Cómics 
 Sombra, villano ficticio desarrollado por DC Comics.

Juego de rol 
 Ediciones Sombra, editorial española especializada en la publicación de juegos de rol.
 Sistema Sombra, un sistema de juego para juegos de rol.

Lucha libre 
 La Sombra, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).